

Липово — присілок, Козловський район, Чувашія
 Липово — присілок, Нікольський район, Вологодська область
 Липово — присілок, Чебоксарський район, Чувашія

ru:Липово